Cañadas ist der Familienname folgender Personen:

 Esther Cañadas (* 1977), spanisches Model und Schauspielerin
 Esther Morales-Cañadas (* 1951), spanische Cembalistin und Musikwissenschaftlerin
 José María Cañadas Bueno (1897–1975), spanischer Gynäkologe und Anatom

Siehe auch:
 Cuatro Cañadas